«Новая демократия» () — политическая партия в Греции правого толка. Создана в 1974 году Константиносом Караманлисом. Партия является членом Европейской народной партии.

История 
Под лозунгом «Караманлис или танки» партия победила на первых парламентских выборах, проходивших после падения диктатуры в Греции. НД сохранила власть после парламентских выборов 1977 года, однако после выборов 1981 года уступила власть ПАСОК.

Новая Демократия вернулась к власти в 1989 заключив коалиционное соглашение с коалицией левых партий «Синаспизмос». Позже была заключена широкая коалиция с ПАСОК.

После выборов 1993 года партия находилась в оппозиции до 2004 года.

На досрочных парламентских выборах 2004 года «Новая демократия» вернулась к власти под руководством Костаса Караманлиса, племянника Константиноса Караманлиса, и до 2009 года находилась у власти: формировала большинство в Греческом парламенте и Кабинете министров Греции.

В Греческом парламенте депутаты от «Новой демократии», имея 41,9 % поданных за них голосов избирателей, заняли 152 места. Ближайший соперник партии, Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, опираясь на 38,1 % голосов избирателей, получило 102 мандата вместо прежних 117-ти. При этом все же позиции двух крупнейших партий несколько пошатнулись: укрепили свои позиции коммунисты (8,1 % — 21 мандат) и националисты (5,9 % — 12 мест).

На парламентских выборах 2009 года «Новая демократия» набрала 33,49 % голосов избирателей, уступив оппозиционному социалистическому движению ПАСОК. Поэтому новым премьер-министром страны стал лидер ПАСОК Георгиос Папандреу. Костас Караманлис добровольно отказался от поста председателя партии. На конгрессе 8 ноября было принято решение о внесении изменений в Устав «Новой демократии», которые предусматривали выборы президента партии всеми членами. Поэтому право голоса получили даже те, кто станет членами партии в день выборов.

Внутрипартийные выборы были назначены на 29 ноября 2009 года (в случае необходимости перевыборы должны состоятся 5 декабря 2009). На эту должность были выдвинуты следующие кандидатуры: Димитриос Аврамопулос, Антонис Самарас, префект Салоник Панайотис Псомиадис, а также Дора Бакоянни, однако Димитрис Аврамопулос вскоре отказался от баллотирования. По данным первого опроса, проведённого изданием «Катемерини» накануне выборов, Антониса Самараса поддерживало 43 %, Дору Бакоянни — 35 %, Панайотиса Псомиадиса — 18 %. Наконец новым главой партии стал Антонис Самарас.

Антонис Самарас быстро проявил себя как крайне принципиальный и непримиримый политик. Так, 7 мая 2010 он исключил из состава партии бывшего министра иностранных дел Греции Дору Бакоянни после того, как она проголосовала за ратификацию программы финансовой помощи Греции от ЕС и МВФ для предотвращения дефолта, вопреки позиции партии. 14 июня 2010 о своём добровольном выходе из парламентской фракции Новой демократии сообщил Костас Кильтидис, бывший министр агропромышленного развития.

В продолжение ряда скандалов о подкупе руководства партии греческим отделением Siemens, которые длились с 2009 года, 30 мая 2010 года Антонис Самарас объявил о намерении очистить партию от членов, чьё имя причастно к коррупционному скандалу, среди которых, в частности, Аристотель Павлидис, Теодорос Руссопулос и Георгиос Вулгаракис. Так, 28 мая 2010 года бывший министр транспорта и коммуникаций Греции Тассос Мантелис признался парламентскому комитету, что взял взятку в сумме 100 тысяч евро (123,5 тысячи долларов) у компании Siemens в 1998 году.

30 мая 2010 года состоялись выборы региональных лидеров партии — второй раз в истории партии выборы были прямыми и общими. С 25 по 27 июня 2010 года продолжался 8 партийный съезд Новой демократии, на котором Антонис Самарас провозгласил новые задачи, отличные от меморандума, подписанного Грецией с ЕС и МВФ для преодоления долгового кризиса.

В январе 2011 года Новая демократия переехала в новую штаб-квартиру по проспекту Сингру. В старом офисе партии, неоклассическом здании на улице Ригиллис, 18, разместился Институт демократии имени Константиноса Караманлиса. 21 января 2011 в новом партийном офисе Антонис Самарас презентовал новый логотип партии, который теперь состоит из оранжевой и оливковой волнистых линий и букв ΝΔ голубого цвета. Новый логотип, по словам лидера, должен стать «символом партии в 21 веке, он символизирует прозрачность, лидерство, гуманность, уверенность. Старый логотип не исключён партией, он становится её историей».

На повторных выборах 17 июня 2012 года, партия получила 29,66 % голосов, за партию проголосовало 1 825 502 избирателя, по итогам выборов партия получила 129 мест в парламенте.

Результат выборов

Примечания

Ссылки 

 Official website
 ND list of MPs_Vouliwatch.gr

Политические партии по алфавиту
Политические партии Греции